Rigaud puede referirse a personas y lugares diversos:

Patronímicos 
 Eudes Rigaud (1205-1275), eclesiástico francés;
 Hyacinthe Rigaud (1659-1743), pintor francés;
 Gaspard Rigaud (1661-1705), pintor francés;
 Jacques Rigaud (1680-1754), dibujante y grabador francés;
 Jean-Baptiste Rigaud (1720-?), dibujante y grabador francés;
 Cyrille Rigaud (1750-1824), poeta occitano;
 Auguste Rigaud (1760-1835), poeta occitano;
 André Rigaud (1761-1811),  jefe militar haitiano;
 Émile Rigaud (1814–1890), político francés;
 Jean Baptiste François Rigaud (1829-1898), político y emprendedor francés;
 Pierre-Gaston Rigaud (1874-1939), pintor francés;
 Jean Rigaud (1912-1999), pintor francés;
 Francis Rigaud (1920), director de cine francés;
 Jean Rigaud (1924-2005), escritor y fotógrafo francés;
 Jean Rigaud (1925), político francés;
 Jacques Rigaud (1932), ensayista francés y PDG de RTL.

Familia Rigaud de Vaudreuil
 Philippe de Rigaud de Vaudreuil (1643-1725), gobernador de Nueva Francia y su esposa Louise-Élisabeth Joybert de Soulanges et de Marson;
Louis-Philippe de Rigaud de Vaudreuil (1691-1763), marino francés;
Louis-Philippe Rigaud de Vaudreuil (1724-1802), marino francés;
Pierre de Rigaud de Vaudreuil de Cavagnial (1698-1778), gobernador de Nueva Francia ;
François-Pierre de Rigaud de Vaudreuil (1703-1779), gobernador de Montreal;
Joseph-Hyacinthe de Rigaud, gobernador de Haití;
Joseph Hyacinthe François-de-Paule de Rigaud (1740-1817), Grand Fauconnier de Francia.

Topónimos 
 Rigaud, afluente del Río Ottawa en Canadá (Ontario y Quebec).
 Montaña de Rigaud, en Quebec.
 Rigaud, afluente del río Dordoña.
 Rigaud, señorío de Quebec.
 Rigaud, municipio quebequés del Valle del Alto San Lorenzo.
 Rigaud, comuna francés de Alpes Marítimos.
 Sainte-Marthe de Rigaud, localidad del Valle del Alto San Lorenzo.

Empresas 
 Parfums Rigaud